Ana Ivanović ha battuto in finale Dinara Safina 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Marija Šarapova (ottavi di finale)
 Ana Ivanović (Vincitrice)
 Jelena Janković (semifinali)
 Svetlana Kuznecova (semifinali)
 Serena Williams (terzo turno)
 Anna Čakvetadze (secondo turno)
 Elena Dement'eva (quarti di finale)
 Venus Williams (terzo turno)
 Marion Bartoli (primo turno)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Vera Zvonarëva (ottavi di finale)
 Ágnes Szávay (terzo turno)
 Dinara Safina  (finale)
 Agnieszka Radwańska (ottavi di finale)
 Nicole Vaidišová (primo turno)
 Viktoryja Azaranka (ottavi di finale)

 Shahar Peer (primo turno) 
 Francesca Schiavone (terzo turno) 
 Alizé Cornet (terzo turno) 
 Sybille Bammer (primo turno) 
 Marija Kirilenko (secondo turno) 
 Amélie Mauresmo (secondo turno) 
 Al'ona Bondarenko (primo turno) 
 Virginie Razzano (primo turno) 
 Nadia Petrova (terzo turno) 
 Flavia Pennetta (ottavi di finale) 
 Katarina Srebotnik (ottavi di finale) 
 Dominika Cibulková (terzo turno) 
 Anabel Medina Garrigues (terzo turno) 
 Caroline Wozniacki (terzo turno) 
 Ai Sugiyama (secondo turno) 
 Karin Knapp (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni

Open di Francia 2008